Brachyapium involucratum är en flockblommig växtart som först beskrevs av René Charles Maire, och fick sitt nu gällande namn av René Charles Maire. Brachyapium involucratum ingår i släktet Brachyapium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
involucratum